

Населені пункти та їхні частини
 Збоїська — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Збоїська — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Збоїська — село в гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Збоїська — частина міста Свьонтники-Гурне в Краківському повіті Малопольського воєводства

Примітки